Tekutý písek může být:

 Tekoucí písek – vrstvy rozbředlého písku
 Tekuté písky – album Karla Kryla
 Tekutý čisticí písek – čistič nečistot